George Fisher peut désigner :
 George Fisher (1795-1873), leader de la Révolution texane ;
 George Fisher (1891-1960), acteur américain ;
 George Fisher (né en 1937), acteur américain ;
 George Fisher (1969-), chanteur américain du groupe Cannibal Corpse ;
 George Fisher, joueur et entraîneur de basket-ball américain.
'